Yangjie bezeichnet:

 Yangjie (Weining) (羊街镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yangjie (Xundian) (羊街镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xundian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yangjie (Yuanmou) (羊街镇), Großgemeinde im Kreis Yuanmou in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yangjie (Kaiyuan) (羊街乡), Gemeinde der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yangjie (Yuanjiang) (羊街乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Yuanjiang in der chinesischen Provinz Yunnan